Das AEGON International 2010 der Damen war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 14. bis zum 19. Juni 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Eastbourne